Kazuo Imanishi – ex calciatore giapponese
 Kinji Imanishi – antropologo e ecologista giapponese
 Miharu Imanishi – tennista giapponese